Kölner Tor steht für:
 Kölner Tor (Siegen), Tor der Siegener Stadtbefestigung
 Kölner Tor (Bergheim), Torturm in Bergheim